Papinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Prästholmen (Åbo), Egentliga Finland, 
 Papinsaari (ö i Finland, Satakunta, Raumo, lat 60,94, long 22,29), 
 Papinsaari (ö i Finland, Satakunta, Raumo, lat 61,22, long 21,98), 
 Papinsaari (ö i Finland, Nyland), Helsingfors, 
 Papinsaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,39, long 24,02), 
 Papinsaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,38, long 24,71), 
 Papinsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,30, long 26,81), 
 Papinsaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Forssa), 
 Papinsaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 60,99, long 24,68), 
 Papinsaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,22, long 24,53), 
 Papinsaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,46, long 25,55), 
 Papinsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio), 
 Papinsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,66, long 29,03), 
 Papinsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,62, long 29,23), 
 Papinsaari (ö i Finland, Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Papinsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,32, long 27,92), 
 Papinsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,43, long 27,68), 
 Papinsaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jämsä), 
 Papinsaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,40, long 25,44), 
 Papinsaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,02, long 23,87), 
 Papinsaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Papinsaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,60, long 27,30), 
 Papinsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,89, long 27,91), 
 Papinsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,56, long 26,72), 
 Papinsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Papinsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,87, long 30,26), 
 Papinsaari (ö i Finland, Kymmenedalen), Kouvola, 
 Papinsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,02, long 30,74), 
 Papinsaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,70, long 25,64), 
 Papinsaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,80, long 26,74), 
 Papinsaari (ö i Finland, Satakunta, Norra Satakunta), 
 Papinsaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,72, long 23,19), 
 Papinsaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,17, long 29,32), 
 Papinsaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Papinsaari (ö i Finland, Lappland, Kemi-Torneå), 
 Papinsaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,65, long 23,76), 
 Papinsaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland), 
 Prästö (ö i Finland), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Papinsaari (ö i Finland, Birkaland, Sydvästra Birkaland), 
 Papinsaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,35, long 24,34), 
 Papinsaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,13, long 24,44), 

Robotskapade Finlandförgreningar